Sous-préfecture de Botro är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Vallée du Bandama, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Yamoussoukro.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Vallée du Bandama